«Холмс & Ва́тсон» () — американский комедийный фильм режиссёра Итана Коэна, пародирующий произведения Артура Конана Дойла о Шерлоке Холмсе и докторе Джоне Ватсоне. Премьера фильма в США состоялась 25 декабря 2018 года, в России — 24 января 2019 года. Был полностью разгромлен зрителями и критиками и был номинирован на шесть антипремий «Золотая малина» 2019 года, из которых получил четыре, включая худший фильм.

Сюжет 

Викторианская Англия. Шерлоку Холмсу и Джону Ватсону предстоит раскрыть дело об убийстве в Букингемском дворце. В их распоряжении всего несколько дней, ведь следующей жертвой должна стать сама королева. За преступным планом скрывается криминальный гений — профессор Мориарти.

В ролях 
 Уилл Феррелл — Шерлок Холмс
 Джон Си Райли — Джон Ватсон
 Ребекка Холл — доктор Грейс Харт
 Лорен Лэпкус — Милли
 Пэм Феррис — королева Виктория
 Роб Брайдон — инспектор Лестрейд
 Рэйф Файнс — профессор Мориарти
 Келли Макдональд — миссис Хадсон
 Хью Лори — Майкрофт Холмс
 Ноа Джуп — беспризорник Докси
 Белла Рамзи — беспризорница Флотсэм
 Стив Куган — однорукий татуировщик
 Брон Строумэн — силач Браун
 Билли Зейн — пассажир с «Титаника»

Съёмки 
Съёмки начались в начале декабря 2016 года на студии «Shepperton». В начале февраля 2017 года съёмочная группа была замечена в Хэмптон-корт.

Критика 
Фильм получил крайне низкие оценки кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes у него 10 % положительных рецензий на основе 69 отзывов со средней оценкой 3 из 10. На Metacritic — 24 балла из 100 на основе 23 рецензий. Зрители также приняли фильм плохо: некоторые рецензенты отмечали, что ряд зрителей покидали кинозалы до окончания просмотра.

Примечания

Ссылки 
 
 

Фильмы на английском языке
Фильмы США 2018 года
Кинокомедии 2018 года
Кинокомедии США
Бадди-муви США
Приключенческие фильмы США
Кинопародии США
Фильмы о Шерлоке Холмсе
Фильмы о Лондоне
Фильмы об Англии
Фильмы Gary Sanchez Productions
Фильмы Columbia Pictures